Lowell puede referirse a:

Lugares 

 Lowell (Arkansas)
 Lowell (Carolina del Norte)
 Lowell (ciudad de Wisconsin)
 Lowell (condado de Bartholomew, Indiana)
 Lowell (condado de Seneca, Ohio)
 Lowell (cráter lunar)
 Lowell (Cráter marciano)
 Lowell (Florida)
 Lowell (Indiana)
 Lowell (Maine)
 Lowell (Massachusetts)
 Lowell (Míchigan)
 Lowell (Ohio)
 Lowell (Oregón)
 Lowell (Vermont)
 Lowell (Wisconsin), un pueblo dentro de la Ciudad de Lowell.
 Lowell Hill
 Lowell National Historical Park
 Lowell Point (Alaska)
 Lowell Township (Michigan)
 Lowell Township (Minnesota)

Otros 

 Lowell (apellido), apellido de origen inglés.
 Lowell (nombre), nombre de origen inglés.
 Huracán Lowell, el nombre que se da a tres ciclones tropicales en el Océano Pacífico Oriental.
 Lowell Devils, equipo de hockey de Lowell.
 Lowell High School (California), instituto en Whittier.
 Lowell High School (Indiana), instituto en Lowell.
 Lowell High School (Massachusetts), instituto en Lowell.
 Lowell High School (Michigan), instituto en Lowell.
 Lowell High School (San Francisco), instituto en San Francisco.
 Lowell House, en Cambridge.
 Lowell Institute, fundación educativa en Boston.
 Lowell Line, línea de ferrocarril en Boston.
 Lowell Sun, diario de Lowell.
 Observatorio Lowell, telescopio.
 Universidad de Massachusetts Lowell, universidad en Lowell.